Cottage Grove désigne plusieurs villes des États-Unis :
 Cottage Grove dans le Minnesota
 Cottage Grove dans l'Oregon
 Cottage Grove dans le Tennessee
 Cottage Grove dans le Wisconsin

Cottage Grove désigne aussi :
 Cottage Grove, le terminus sud est de la ligne verte du métro de Chicago

Voir aussi
 Grove